Gedangan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Gedangan (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,10, long 111,25), 
 Gedangan, Jepara, by, 
 Gedangan, Sidoarjo, distrikt (kecamatan) i Jawa Timur, 
 Desa Gedangan (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,38, long 112,73), 
 Desa Gedangan (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,15, long 112,36), 
 Gedangan, Grobogan, by, 
 Desa Gedangan (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,00, long 111,89), 
 Desa Gedangan (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,61, long 112,29), 
 Desa Gedangan (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,56, long 112,50), 
 Desa Gedangan (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,50, long 112,32), 
 Kecamatan Gedangan (distrikt i Indonesien, lat -8,34, long 112,62), Jawa Timur, 
 Gedangan, Sukoharjo, by, 
 Gedangan, Purworejo, by, 
 Gedangan, Boyolali, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar